Эвиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Западно-центральный Мезьер. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08160.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 6 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 195 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 128 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 91 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 91 активных работали 79 человек (43 мужчины и 36 женщин), безработных было 12 (7 мужчин и 5 женщин). Среди 37 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны